Войни и битки през 19 век.

19 век 

Списъци на битки
Войни